Santo Tomas e Santo Tomás (San Tommaso) possono riferirsi a:

Argentina 
 Santo Tomás – comune dell'Argentina, nella provincia di Neuquén

Colombia 
 Santo Tomás – comune della Colombia nel Dipartimento dell'Atlantico

Costa Rica 
 Santo Tomás – distretto della Costa Rica nel cantone di Santo Domingo

El Salvador 
 Santo Tomás – comune dell'El Salvador

Filippine 
 Santo Tomas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Batangas
 Santo Tomas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Davao del Norte
 Santo Tomas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Isabela
 Santo Tomas – municipalità delle Filippine nella Provincia di La Union
 Santo Tomas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Pampanga
 Santo Tomas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Pangasinan

Guatemala 
 Santo Tomás Chichicastenango – comune del Guatemala nel Dipartimento di Quiché
 Santo Tomás la Unión – comune del Guatemala nel Dipartimento di Suchitepéquez

Messico 
 Santo Tomás – municipio dello stato di Hidalgo (Messico)
 Santo Tomás – municipio dello stato del Messico (Messico)

Nicaragua 
 Santo Tomás – comune del Nicaragua nel Dipartimento di Chontales
 Santo Tomás del Norte – comune del Nicaragua nel Dipartimento di Chinandega

Panamá 
 Santo Tomás – comune di Panama nel Distretto di Alanje

Pagine correlate 
 Tomas